Regentschap in Indonesië
 Karangasem (regentschap), een regentschap in de provincie Bali
Onderdistrict in Indonesië
 Karangasem (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Karangasem in de provincie Bali
Plaats in Indonesië
 Karangasem (Cibeber), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam
 Karangasem (Bulu, Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Karangasem (Bulu, Sukoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Karangasem (Cawas), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Karangasem (Laweyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java
 Karangasem (Petarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Karangasem (Sampang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karangasem (Sayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Karangasem (Sedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Karangasem (Kutorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Karangasem (Karangwareng), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Karangasem (Plumbon), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Karangasem (Terisi), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
Anders
 Laaglandbalinees (ook Karangasem), een dialect van het Balinees, een Bali-Sasaktaal gesproken in Indonesië

Zie ook 
 Karang Asem, doorverwijspagina